Lycia eremita är en fjärilsart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli 1763. Lycia eremita ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
eremita